Сук-эль-Арбаа-эль-Гарб, ранее — Сук-эль-Арба-дю-Гарб () — город в Марокко, расположен в области Гарб-Шрарда-Бени-Хсен.

Географическое положение 
Центр города располагается на высоте 37 метров над уровнем моря.

Демография 
Население города по годам:

Транспорт 
Ближайший аэропорт расположен в городе Бени-Малеке.

Примечания 

Города Марокко